Lukas Flüeler, né le  à Kloten, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Carrière en club 
Après un parcours chez les jeunes des Kloten Flyers, il part, à l'aube de la saison 2006-2007, en Ligue de hockey de l'Ontario et au 67 d'Ottawa.

Après une saison en Ligue canadienne de hockey, il rentre en Suisse et rejoint l'organisation du ZSC Lions, le club rival des Flyers. Il est d'abord placé en LNB, dans l'équipe du GCK Lions. Pendant trois saisons, il est balloté entre la LNB et la LNA.

Lors de la saison 2010-2011, il est choisi pour être le gardien titulaire du ZSC Lions, à la place de l'emblématique gardien finlandais Ari Sulander.

Carrière internationale 
Sélectionné avec les équipes suisses de jeunes, il a disputé les championnats du monde des moins de 18 ans en 2006 et les championnats du monde junior en 2007 et en 2008. Cependant, il n'a jamais été titulaire lors des joutes des moins de 20 ans, Reto Berra et Robert Mayer lui ayant été préférés.

Palmarès 
Vainqueur de la Ligue des champions de hockey sur glace en 2009 avec le ZSC Lions
Vainqueur de la Coupe Victoria en 2009 avec le ZSC Lions
Champion de Suisse de hockey sur glace en 2012 et 2018 avec les ZSC Lions

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || EHC Winterthour || 
| 13 ||  || ||  ||  ||  ||  || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2006-2007 || 67 d'Ottawa || LHO
| 24 ||  || || 3,55 || 90,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || GCK Lions || LNB 
| 21 ||  ||  || 3,20 ||  || 0 || 0 || 2 || 82 ||  ||  || 8,10 || 0 || 0
|-
|rowspan="2"| 2008-2009 || ZSC Lions || LNA 
| 24 ||  ||  || 2,50 ||  || 1 || 0 || 2 || 130 || ||  || 2,31 || 
|-
| GCK Lions || |LNB 
| 3 || 182 ||  || 4,62 ||  ||  || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"|2009-2010 || ZSC Lions || LNA
| 23 ||  ||  || 3,36 ||  || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| GCK Lions || LNB 
| 12 || 715 || || 2,43 ||  || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"|2010-2011 || ZSC Lions || LNA
| 42 ||  || || 2,85 || 89,1 || 2 || 0 || 4 || 240 || || 2,75 || 89,2 || 0 || 0
|-
| GCK Lions || LNB 
| 2 || 119   || || 4,54 ||  ||  || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || ZSC Lions || LNA 
| 41 ||  ||  || 2,30 || 90,6 || 3 || 2 || 15 || 905 ||  || 1,52 || 94,7 || 1 || 2
|-
| 2012-2013 || ZSC Lions || LNA 
| 48 ||  ||  || 2,48 || 91,8 || 2 || 2 || 12 || 739 ||  || 2,52 || 91,6 || 2 || 0
|-
| 2013-2014 || ZSC Lions || LNA 
| 37 ||  ||  || 2,22 || 92,8 || 7 || 0|| 18 ||  ||  || 1,87 || 93,5 || 4 || 0
|-
| 2014-2015 || ZSC Lions || LNA 
| 33 ||  ||  || 1,77 || 94,2 || 6 || 4 || 18 ||  ||  || 2,10 || 92,5 || 3 || 0
|-
| 2015-2016 || ZSC Lions || LNA 
| 7 || 394 || || 2,43 || 92,4 || 1 || 0 || 3 || 186 || || 2,89 || 88,8 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || GCK Lions || LNB
| 1 || 20 || || 6,00 || 83,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || ZSC Lions || LNA 
| 30 ||  || || 2,22 || 91,2 || 0 || 2 || 2 || 117 || || 3,56 || 85,4 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || ZSC Lions || LNA 
| 32|| || ||2,12||91,9|| 2||0 || 18|||| ||2,24||92,3|| 3|| 2 
|-
| 2018-2019 || ZSC Lions || LNA 
| 30|| || ||2,56||90,9|| || ||  - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2019-2020 || ZSC Lions || LNA 
| 29|| || ||2,42||91,1||4 || ||  - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2020-2021 || ZSC Lions || LNA 
| 17|| || ||2,88||91||0 || ||  1 ||  ||  || 0 || 100 || 0 ||  
|-
| 2021-2022|| ZSC Lions || LNA  ||  || 

|2006|| Suisse ||CM U18 D1
| 5 || 300 || || 2,00 || 91,7 || 1 || 0 ||Promu
|-
|2007|| Suisse ||CM Jr. 
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||
|-
|2008|| Suisse ||CM Jr.
| 1 || 59 || ||4,05||90,2|| 0 || 0||
|-
|2012|| Suisse||CM
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||

Notes et références 

Naissance en octobre 1988
Naissance à Kloten
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif zurichois
Joueur du EHC Winterthour
Joueur des 67 d'Ottawa
Joueur du GCK Lions
Joueur du ZSC Lions
Gardien de but de hockey sur glace